Ostwall steht für: 

Militärbauten
 Ostwall, „Panther-Stellung“, 1943 an der Ostfront errichtet 
 Ostwall, Ostpreußenschutzstellung, 1944/45 errichtetes Panzergrabensystem 
 Ostwall, Festungsfront Oder-Warthe-Bogen, errichtet ab 1934
Weiteres
 Ostwall, mitunter als Bezeichnung für den Osterwall des Danewerks 
 Ostwall Krefeld, Straßenname.
 Museum Ostwall in Dortmund
Siehe auch:
Austvollen
Ostwand